Senja (eiland), een eiland in de Noorse provincie Troms og Finnmark
Senja (gemeente), een in 2020 gevormde gemeente op dit eiland